Jatihurip (Cisayong), een plaats in Indonesië
Jatihurip (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing